Luger  kan syfta på:

 Luger P08 – en tysk automatpistol
 Luger (företag) – en svensk bokningsagentur i musikbranschen
 Lugern – en roman av Bengt Pohjanen

Personer
 Georg Luger (1849–1923), konstruktören bakom den berömda Luger-pistolen
 Lex Luger (1958–), en amerikansk fribrottare och tidigare kroppsbyggare